Сомов, Александр:
 Сомов, Александр Андреевич (1867—1903) — русский искусствовед и музейный работник.
 Сомов, Александр Васильевич (1906—1992) — советский государственный и политический деятель, председатель СНК Чувашской АССР.